Адельгейда цу Шаумбург-Ліппе — принцеса цу Шаумбург-Ліппе, донька принца Вільгельма цу Шаумбург-Ліппе та принцеси Батільди Ангальт-Дессау, дружина останнього герцога Саксен-Альтенбургу Ернста II
 Адельгейда цу Шаумбург-Ліппе — принцеса цу Шаумбург-Ліппе з дому Ліппе, донька князя Шаумбург-Ліппе Георга Вільгельма та принцеси цу Вальдек-Пірмонт Іди Кароліни, дружина герцога Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзького Фрідріха